Storskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Storskov (Brahetrolleborg Sogn) – et areal og et ejerlav i Brahetrolleborg Sogn
 Storskov (Gram Sogn) – et areal i Gram Sogn
 Storskov (Husby Sogn) – et areal i Husby Sogn
 Storskov (Mårslet Sogn) – et areal i Mårslet Sogn
 Storskov (Revninge Sogn) – et areal i Revninge Sogn
 Storskov (Sanderum Sogn) – et areal i Sanderum Sogn
 Storskov (Tommerup Sogn) – en bebyggelse i Tommerup Sogn
 Storskov (Guldborgsund Kommune) – areal i Majbølle Sogn og Tårs Sogn i Guldborgsund Kommune